

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 8 podstawowych

 Bielany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie
 Bielany – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Bielany – część wsi Czernice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Bielany – część wsi Mierzeń w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Bielany – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty 
 Bielany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Bielany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów 
 Bielany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Bielany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica 
 Bielany – część wsi Zofinin w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka
 Bielany – część wsi Kopiec w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Bielany – część wsi Gunów-Wilków w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierski, w gminie Kazimierza Wielka
 Bielany – dawna gajówka w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż

Miejscowości i ich części w Białorusi 
 Bielany – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie podłabieńskim
Bielany – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
Bielany – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Bielany  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Miejscowości w Rosji 
 Bielany – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Inne 

 Bielany – część miasta Legnica
 Bielany – gmina w powiecie sokołowskim

Zobacz też 

 Bielany Duże, Bielany Wrocławskie
 Bielany-Jarosławy, Bielany-Wąsy, Bielany-Żyłaki

Przypisy